Цариград може да се отнася за:
 Цариград – град Истанбул, наричан Цариград в някои славянски езици
 Цариград – село в Република Молдова, Дрокиевски район
 Цариград – връх в Антарктика, остров Смит